Příjmení Vild nese více různých osobností:

 Helena Vildová (* 1972) – česká a československá profesionální tenistka
 Jan Vild (* 1968) – český a československý politik
 Jaroslav Vild (* 19??)– český policista
 Marie Vildová (* 1962) – česká politička